Râul Coman se poate referi la:

 Râul Coman, Vaser
 Râul Coman, Schit

Altele 
 Pârâul lui Coman

Vezi și 
 Coman (dezambiguizare)

 Râul Comana (dezambiguizare)
 Râul Comanca (dezambiguizare)

 Râul Comănița
 Râul Comăncuța
 Râul Comănescu
 Râul Comănesei

Toponime românești